Појам Абакан може да се односи на:
 Абакан (град), град у истоименој области у Руској Федерацији
 Абакан (река), река која протиче кроз истоимену област у Руској Федерацији
 Аеродром Абакан